Lancashire League 1902–03 var den 14. og sidste sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Southport Central FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Efter sæsonen lukkede ligaen, og ni af de tolv hold blev i stedet optaget i Lancashire Combination. Året efter fulgte Workington efter de øvrige ni hold over i Lancashire Combination, og yderligere fire år senere blev også Rochdale optaget i Lancashire Combination.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1902
Fodbold i 1903